Ferdinand Bellermann (1814-1889), peintre et naturaliste prussien ;
 Heinrich Bellermann (1832-1903), musicologue et compositeur prussien ;
 Johann Joachim Bellermann (1754-1842), philologue, théologien et sémitiste allemand.